Luigi Serafini (n. 1949) – artista, architetto e designer italiano
 Luigi Serafini (1808-1894) – cardinale italiano
 Luigi Serafini (n. 1951) – cestista italiano